St. Malo är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen Manitoba, i den sydöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa. St. Malo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt St. Malo är platt, och sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om St. Malo. Runt St. Malo är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. St. Malo är det största samhället i trakten. 

Omgivningarna runt St. Malo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Manitoba
Kontrollbehov inkommande wikilänkar